Krakov (motorfiets), een Russisch historisch motorfietsmerk
Krakov (okres Rakovník), een plaats in het Tsjechische district Rakovník

Zie ook
Krakau, een stad in Polen